Jordanowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Jordanowo, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Jordanowo, un village dans la voïvodie de Lubusz